Çelikhan (district), een Turks district in de provincie Adıyaman
 Çelikhan (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çelikhan